Масијака има више значења:

 Масијака (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Масијака (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику